Voici la liste des planètes mineures numérotées de 198001 à 199000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

Planètes mineures 198001 à 199000

198001-198100

198101-198200

198201-198300

198301-198400

198401-198500

198501-198600

198601-198700

198701-198800

198801-198900

198901-199000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Liste des planètes mineures de 100 001 à 200 000